Landtagswahlkreis Bochum steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Bochum I
 Landtagswahlkreis Bochum II
 Landtagswahlkreis Bochum IV

Siehe auch:
 Landtagswahlkreis Bochum III – Herne II